Азовское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Краснодарский край 
 Азовское сельское поселение — входит в Северский район

Республика Крым 
 Азовское сельское поселение — сельское поселение, Джанкойский район

Омская область 
 Азовское сельское поселение — входит в Азовский немецкий национальный район

Ямало-Ненецкий автономный округ 
 Азовское — Шурышкарский район